Хилијард има више значења:
 Хилијард (Флорида)
 Хилијард (Охајо)